Lagkadas kan verwijzen naar en van de volgende locaties in Griekenland:

 Lagkadas (Thessaloniki) - gemeente in Thessaloniki
 Lagkadas (provincie)